Поморийско езеро може да се отнася за:

 Поморийско езеро – крайморска лагуна в България;
 Поморийско езеро – защитена местност в България;
 Поморийско езеро – защитена зона от Натура 2000 в България.